A Liga dos Campeões da WSE – Masculina é a principal competição europeia de clubes de Hóquei em Patins e é organizada pela World Skate Europe – Rink Hockey.

História 

A primeira edição decorreu no ano de 1966 sob a designação Taça dos Campeões Europeus, participando o campeão nacional de cada país, num sistema por eliminatórias a duas mãos, incluindo a final.

A partir da época 1996–97, a competição fundiu-se com a Taça das Taças de Hóquei em Patins, sendo renomeada Liga dos Campeões e disputada pelos clubes de topo dos principais campeonatos nacionais. O formato foi alterado passando a haver uma disputa de 2 eliminatórias e uma fase com 2 grupos de 4 equipas num sistema todos contra-todos. A partir desta época aplicou-se o conceito de final-four: apuramento de campeão pelas 4 equipas mais bem classificadas na fase anterior, a uma só mão.

Na época 2005-06 a competição foi renomeada Liga Europeia e na época 2007-08 a fase de grupos foi alargada a 16 equipas, deixando de haver lugar a eliminatórias preliminares.

A 5 de setembro de 2019 em Barcelona foi criada a European Hockey Clubs Association (Associação Europeia de Clubes de Hóquei em Patins em português) ou EHCA.

O processo foi liderado pelos principais clubes europeus (CE Noia, FC Barcelona, Deportivo Liceo, Reus Deportiu, SL Benfica, Sporting CP, FC Porto e UD Oliveirense) com o apoio da ANACP (Associação Nacional de Clubes de Patinagem de Portugal) e da Associação de Clubes de Espanha. Após várias reuniões preparatórias, e da criação de uma comissão instaladora liderada pelas Associações de Clubes de Portugal e Espanha, a EHCA foi apresentada.

Com o objetivo de melhorar a modalidade, os oito clubes fundadores definiram os principais objectivos da nova Associação. A EHCA pretende ter um papel ativo e consultor nas instituições internacionais, nomeadamente na World Skate Europe e na World Skate, defendendo os interesses dos clubes a nível europeu.

Melhorar o Hóquei em Patins como modalidade desportiva e de espetáculo para o público em todos os seus aspetos, mediatizar e impulsionar o Hóquei em Patins em toda a Europa e prestar contributos para o planeamento do calendário internacional são alguns dos objetivos que esta nova Associação pretende atingir.

O reconhecimento a nível europeu desta nova Associação como único órgão que representa os clubes é o próximo passo.

O Saint-Omer, o Forte dei Marmi, o Noia e o Barcelos juntaram-se à EHCA mais tarde.

Na época 2020-21, a Liga Europeia foi disputada numa primeira fase com 3 grupos de 3 equipas cada (portanto, 9 equipas no total), disputados a uma só mão, com a passagem de quatro equipas a uma final-four.

A 23 de março de 2021, Andorra, Áustria, Bélgica, Inglaterra, Alemanha, Israel, Países Baixos e Suíça anunciaram conjuntamente a execução de um "memorando de entendimento" para a criação da Union of European Roller Hockey (União Europeia do Hóquei em Patins em português) ou UERH.

Contrapondo com os objetivos e regulação ainda pouco claros da também recentemente emergente EHCA, a UERH define no seu memorando de entendimento os seus princípios, objetivos e funcionamento.

Aberta a todas as federações europeias, a UERH tomará as suas decisões baseada em maiorias simples das federações integrantes, com os seguintes compromissos e objetivos:

Lidar com todas as questões relacionadas dos seus países-membros no Hóquei em Patins europeu;

Promover o Hóquei em Patins nos países membros num espírito de paz, compreensão e jogo justo, sem qualquer discriminação por questões políticas, de sexo, religião, raça ou qualquer outro motivo;

Garantir que os valores desportivos prevaleçam sempre sobre os interesses comerciais;

Apoiar o reinvestimento em prol de todos os níveis e áreas do Hóquei em Patins, especialmente as bases do jogo;

Promover a unidade entre os países-membros em questões relacionadas com o Hóquei em Patins europeu e mundial;

Salvaguardar os interesses gerais dos países-membros;

Assegurar que as necessidades das diferentes partes interessadas no Hóquei em Patins europeu sejam devidamente consideradas;

Atuar como uma voz representativa da família europeia do Hóquei em Patins;

Manter boas relações e cooperar com outras associações;

Garantir que os seus representantes noutras associações às quais estejam afiliados representem lealmente os pontos de vista da UERH e ajam com espírito de solidariedade;

Respeitar os interesses dos países-membros, resolver as disputas entre os países-membros e auxiliá-los em qualquer assunto mediante solicitação.

Na época 2021-22, com a renúncia das 12 equipas da EHCA por não estarem de acordo com o formato em vigor que foi anunciado a 19 de agosto de 2021, a Liga Europeia ficou reduzida a oito equipas. O formato passou a ser constituído por dois grupos de quatro equipas, com todos-contra-todos a duas voltas. Os dois mais bem classificados de cada grupo apurar-se-ão para a Final Four.

A partir da época 2022-23, a competição passará a chamar-se Liga dos Campeões e terá fases de pré-qualificação. 

Na primeira fase de pré-qualificação haverá 4 grupos de 4 equipas, sendo que as 2 equipas melhor classificadas de cada grupo disputarão a segunda fase de pré-qualificação da Liga dos Campeões e as 2 equipas pior classificadas disputarão a fase de qualificação da Taça WSE.

Na segunda fase de pré-qualificação haverá 4 grupos de 4 equipas, sendo que as 2 equipas melhor classificadas de cada grupo disputarão a fase de grupos. 

Na fase de grupos haverá 4 grupos de 4 equipas, sendo que as 2 equipas melhor classificadas disputarão uma final-eight. 

Haverá equipas de países da EHCA e da UERH.

Histórico

Vencedores

Vitórias por equipa

Vitórias por país

Competições de hóquei sobre patins
Liga Europeia de Hóquei em Patins